La Vtoroj divizion 2008 (in russo: Seconda divisione 2008) è stata la 17ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Diversi club in ciascuno dei gironi rinunciarono all'iscrizione tra gennaio e marzo, ma nonostante questo si registrò un forte incremento nel numero di partecipanti che passò da 72 a 83.

Ciò fu dovuto al forte allargamento nel Girone Sud dove furono ammesse a partecipare quattro delle prime cinque del Girone Sud dei dilettanti della precedente stagione (oltre al vincitore NIKA Krasnyj Sulin, furono ripescate ,  e ) e si consentì la costituzione del nuovo club , nonostante la presenza dei concittadini del . In maniera analoga, nel Girone Urali-Volga si verificò il ripescaggio di  e  (che era la formazione riserve del ) che si unirono a  e  (vincitori dei rispettivi gironi dilettanti), ma anche la costituzione del nuovo club , nonostante la presenza del . Anche nel piccolo Girone Esti ci furono due ripescaggi: si trattò del  (formazione riserva del  e seconda classificata nel proprio girone) e del  che aveva sì vinto il proprio girone, ma della seconda serie dilettanti siberiana. I due ripescaggi del Girone Centro riguardarono FCŠ-73 Voronež e , entrambi provenienti dal Girone Černozem'e (o delle Terre nere), che si unirono al vincitore . Infine, nel Girone Ovest i tre vincitori dei rispettivi gironi dilettanti ,  e , furono affiancate da  e  (a loro volta finite seconde nei loro gironi).

Rispetto alla stegaione precedente mancavano all'appello le promosse , , ,  e , oltre alle retrocesse , ,  e ; la sola , retrocessa sul campo, fu ripescata. Le squadre che rinunciarono furono , Lobnja-ALLA e .

Delle retrocesse dalla Pervyj divizion 2007 si iscrissero solo ,  e , mentre  e  fallirono.

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 11 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
A fine stagione furono ammesse alla Pervyj divizion 2009, oltre alle cinque promosse sul campo, anche  e .

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
MVD Rossii promosso in Pervyj divizion 2009.
Zenit-2 retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Lipeck promosso in Pervyj divizion 2009.
FCŠ-73 Voronež retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Volgar'-Gazprom-2' promosso in Pervyj divizion 2009.
Avtodor Vladikavkaz retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Volga Nižnij Novgorod promosso in Pervyj divizion 2009.
Akademija Dimitrovgrad retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Čita' promosso in Pervyj divizion 2009.
Sachalin retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2008
Pervyj divizion 2008
Kubok Rossii 2008-2009

Collegamenti esterni

2008
Calcio nel 2008